Halmstads BK is een op 6 maart 1914 opgerichte voetbalclub uit Halmstad, een stad in het zuiden van Zweden. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het Örjans Vall. De clubkleuren zijn blauw-zwart.

Geschiedenis
De club werd vier keer landskampioen en won een keer de nationale beker. Tot en met 2011 speelde het lange tijd onafgebroken in de Allsvenskan, maar sinds 2011 is Halmstads BK een liftploeg tussen het hoogste niveau en de Superettan. Zo degradeerden de blauw-zwarten in 2011, 2015, 2017 en 2021 naar de Superettan.

De Nederlander Alexander Prent speelde in de seizoenen 2008, 2009 en 2010 voor Halmstads BK, terwijl Jan Mak vier seizoenen (1981–1984) trainer-coach was van de club.

Erelijst 
Landskampioen
 1976, 1979, 1997, 2000Svenska Cupen
1995

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !!  !!  !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1997 || bgcolor="#FFD700"|   || 14 || Allsvenskan || 26 || 17 || 1 || 8 || 49 || 27 || +22 || 52 || 6.736
|-
| 1998 || 4 || 14 || Allsvenskan || 26 || 12 || 5 || 9 || 42 || 40 || +2 || 41 || 5.038
|-
| 1999 || 3 || 14 || Allsvenskan || 26 || 14 || 6 || 6 || 43 || 22 || +21 || 48 || 5.256
|- 
| 2000 || bgcolor="#FFD700"|  || 14 || Allsvenskan || 26 || 16 || 4 || 6 || 47 || 24 || +23 || 52 || 6.958
|-
| 2001 || 7 || 14 || Allsvenskan || 26 || 10 || 8 || 8 || 50 || 31 || +19 || 38 || 6.672
|-
| 2002 || 6 || 14 || Allsvenskan || 26 || 8 || 12 || 6 || 35 || 28 || +7 || 36 || 6.938
|-
| 2003 || 9 || 14 || Allsvenskan || 26 || 11 || 3 || 12 || 41 || 37 || +4 || 36 || 7.506
|-
| 2004 || 2 || 14 || Allsvenskan || 26 || 14 || 8 || 4 || 53 || 27 || +16 || 50 || 9.113
|-
| 2005 || 10 || 14 || Allsvenskan || 26 || 9 || 5 || 12 || 38 || 38 || 0 || 31 || 7.124
|-
| 2006 || 11 || 14 || Allsvenskan || 26 || 5 || 12 || 9 || 22 || 30 || –8 || 27 || 6.003
|-
| 2007 || 7 || 14 || Allsvenskan || 26 || 9 || 9 || 8 || 33 || 41 || –8 || 36 || 7.360
|-
| 2008 || 7 || 16 || Allsvenskan || 30 || 11 || 8 || 11 || 41 || 38 || +3 || 41 || 6.033
|-
| 2009 || 13 || 16 || Allsvenskan || 30 || 8 || 8 || 14 || 29 || 43 || –14 || 32 || 5.012
|-
| 2010 || 12 || 16 || Allsvenskan || 30 || 10 || 5 || 15 || 31 || 42 || –11 || 35 || 4.240
|-
| 2011 || bgcolor="#FA8072"|16 || 16 || Allsvenskan || 30 || 3 || 5 || 22 || 24 || 58 || –34 || 14 || 4.240
|-
| 2012 || bgcolor="#00FF00"|3 || 16 || Superettan || 30 || 16 || 8 || 6 || 61 || 33 || +28 || 56 || 3.377
|-
| 2013 || 14 || 16 || Allsvenskan || 30 || 7 || 10 || 13 || 32 || 46 || –14 || 31 || 4.865
|-
| 2014 || 10 || 16 || Allsvenskan || 30 || 11 || 6 || 13 || 44 || 50 || –6 || 39 || 4.652
|-
| 2015 || bgcolor="#FA8072"|15 || 16 || Allsvenskan || 30 || 4 || 9 || 17 || 21 || 44 || –23 || 21 || 4.675
|-
| 2016 || bgcolor="#00FF00"|3 || 16 || Superettan || 30 || 16 || 6 || 8 || 43 || 28 || +15 || 54 || 3.289
|-
| 2017 || bgcolor="#FA8072"|15 || 16 || Allsvenskan || 30 || 5 || 9 || 16 || 29 || 45 || –16 || 24 || 4.480
|-
| 2018 || 5 || 16 || Superettan || 30 || 15 || 6 || 9 || 49 || 38 || +11 || 51 || 2.514
|-
| 2019 || 6 || 16 || Superettan || 30 || 14 || 4 || 12 || 45 || 34 || +11 || 46 || 2.433
|-
| 2020 || bgcolor="#00FF00"|1 || 16 || Superettan || 30 || 21 || 5 || 4 || 61 || 18 || +43 || 68 || 0
|-
| 2021 || bgcolor="#FA8072"| 14 || 16 || Allsvenskan || 30 || 6 || 14 || 10 || 21 || 26 || –5 || 32 || 1.873
|-
| 2022 ||  || 16 || Superettan || || || || || || || ||  || 
|}

Kampioensteams
 1997 — Håkan Svensson, Jesper Mattsson, Tommy Andersson, Torbjörn Arvidsson, Mats Lilienberg, Fredrik Andersson, Fredrik Ljungberg , Peter Vougt, Magnus Svensson, Artim Sakiri, Stefan Selakovic, Robert Andersson, Mattias Karlsson, Peter Lennartsson, Joel Borgstrand , Björn Carlsson, Daniel Wiberg en Henrik Rolfsson. Trainer-coach: Tom Prahl.
 2000 — Fredrik Gustafson, Robert Andersson, Michael Svensson, Tommy Jönsson, Fredrik Andersson, Petter Hansson, Stefan Selakovic, Håkan Svensson, Peter Lennartsson, Torbjörn Arvidsson, Henrik Bertilsson, Mikael Gustavsson, Björn Carlsson, Mikael Nilsson, Jeffrey Aubynn, Stefan Vennberg, Conny Johansson, Roger Nordstrand en Joel Borgstrand. Trainer-coach: Tom Prahl.

 Halmstads BK in Europa 

Halmstads BK speelt sinds 1977 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:Champions League (2x)
1998/99, 2001/02
Europacup I (2x)
1977/78, 1980/81Europacup II (1x)
1995/96
UEFA Cup (4x)
1996/97, 2000/01, 2001/02, 2005/06Intertoto Cup (2x)
1997, 1999

Bekende (oud-)spelers 

De navolgende voetballers kwamen als speler van Halmstads BK uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Tomas Žvirgždauskas degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Halmstads BK in totaal 32 keer uit voor het Litouwse nationale elftal.

Externe link 
 Officiële website